Ефимия может означать:

 Ефимия, графиня Росс — графиня Росса с 1372 года
 Ефимия II, графиня Росс — 8-я графиня Росс в Северной Шотландии
 Ефимия де Росс — королева Шотландии